Pociągi pod specjalnym nadzorem – opowiadanie Bohumila Hrabala z 1965 r.
 Pociągi pod specjalnym nadzorem – film w reżyserii Jiřego Menzela z 1966 r. na podstawie opowiadania Bohumila Hrabala